

Persone 
Joachim Bouvet (1656-1730) – gesuita francese che lavorò in Cina, capostipite del movimento dei Figuristi.
Jean Baptiste Charles Bouvet de Lozier (1705-1786) – esploratore francese.
François Joseph Bouvet de Précourt (1753-1832) – ammiraglio francese.
Pierre François Étienne Bouvet de Maisonneuve (1775-1860) – ufficiale di marina e corsaro francese.
Maximilien-Nicolas Bouvet (1854-1943) – cantante d'opera francese.

Geografia 
 Isola Bouvet – isola sub-antartica, dipendenza della Norvegia.

Navi 
 Bouvet (nave da battaglia) – nave da battaglia pre-dreadnought unica della sua classe, varata nel 1896 e affondata nel 1915.
 Bouvet (D624) – cacciatorpediniere classe T 47, varato nel 1951 e radiato nel 1982.